Beat Hazard — двухмерная инди-игра для Xbox 360 и ПК в жанре Shoot 'em up, расширяющая идеи классической игры Asteroids для игровых автоматов. Разработана компанией Cold Beam Games, издана компаниями Microsoft и Valve для Xbox Live Arcade и Steam соответственно. Геймплей игры зависит от импортируемой игроком музыки — чем интенсивнее и громче звучит музыкальный отрывок трека, тем сильнее стреляет оружие, больше становится врагов и спецэффектов.

Игровой процесс 
Игрок управляет маленьким звездолётом, противостоящим множеству врагов — астероидам из космического мусора, распадающимся на мелкие части, космическим кораблям нескольких видов и боссам. Перспектива вида — от третьего лица сверху. Звездолёт перемещается по плоскости, при этом неизменно лицом к курсору мыши (геймпада), по направлению которого ведётся отстрел врагов.

Как и Audiosurf, игра импортирует музыку с жёсткого диска игрока и на основе полученных треков формирует уникальные уровни. Мощность оружия звездолёта и врагов, яркость и количество спецэффектов динамически меняются в такт звучащей музыки подобно визуализации аудиоплееров. Из-за этого относительно спокойные и тихие треки увеличивают сложность игры, поскольку мощность турелей будет крайне мала для успешного прохождения уровня. В зависимости от выбранной сложности, игрок имеет от трёх до одной жизни и от трёх до нуля супербомб, наносящих значительный урон по площади всем врагам и делающий на время звездолёт игрока неуязвимым.

Помимо музыки, мощность турелей можно увеличить, собирая бонусы повышения громкости (влияет и на игрока, и на врагов) и увеличения силы. Заполнив две шкалы «Volume» и «Power» сбором этих бонусов звездолёт достигает состояния «Beat Hazard», когда сила оружия увеличивается многократно и расширяется разброс снарядов.

Также в игре присутствует дополнительное оружие - Отражающий щит, Микро ракеты и Ультра лазер. Чтобы получить доступ к ним, нужно открыть и активировать соответствующие перки.

Каждая уничтоженная единица даёт очки — прежде чем они прибавятся к отображаемому счётчику, они умножаются на множитель очков. Множитель можно увеличить, собирая бонусы увеличения множителя. Встречаются следующие разновидности этого бонуса:  «+1, +5, +10».

Звездолёт не имеет полоску здоровья, один-единственный снаряд уничтожает его, при этом полностью обнуляются шкалы «Volume» и «Power», и частично — множитель очков, а игра обесцвечивается.

Оформление 
Игра отличается интенсивным использованием частиц — каждый снаряд и взрыв изображается пульсирующими в такт музыки разноцветными сгустками света. С усилением звука количество частиц увеличивается, они начинают сильнее пульсировать, различать врагов становится проблематично. С уменьшением громкости почти все частицы теряют цвет, их количество резко уменьшается.

В Beat Hazard имеется функция аудиовизуализации — в этом режиме убирается весь игровой интерфейс, изображение отзеркаливается по центральной вертикальной оси.

Саундтрек

Отзывы прессы 

Игра получила положительные отзывы критиков. Средняя оценка прессы — 70 из 100. Сайт Metacritic, на основании 11 рецензий, поставил игре оценку в 70 %, а сайт Game Rankings, на основании 10 рецензий поставил оценку в 71,25 %.

Рецензент Игромании Антон Ермягин в своей рецензии отметил, что «в свои лучшие моменты Beat Hazard восхитительна».

См. также 
 Audiosurf
 Geometry Wars: Retro Evolved

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Компьютерные игры 2009 года
Инди-игры
Игры жанра Shoot 'em up
Игры для Windows
Игры для Xbox 360 Live Arcade
Игры для Android
Steam-игры